James Jackson peut désigner :
 James Jackson (1757-1806), homme politique américain ;
 James Jackson (1819–1887), homme politique américain, neveu du précédent ;
 James Jackson (1771-1829), industriel anglais implanté en France ;
 James Jackson (1777-1867), médecin américain ;
 James Streshly Jackson (1823-1862), général américain de l'Union ;
 James Jackson Jr. (1900-vers 1976), dit Jimmy Jackson, footballeur anglais.